Будачки може да се односи на:

 Горњи Будачки, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Доњи Будачки, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Растовац Будачки, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Суходол Будачки, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска